Das AEGON Open Nottingham 2015 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2015. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International fand vom 8. Juni bis zum 15. Juni 2015 in Nottingham statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Aegon Open Nottingham 2015 fand vom 6. bis zum 8. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Nottingham